Wereldkampioenschap hockey voor junioren 2009 (mannen)
 Wereldkampioenschap hockey voor junioren 2009 (vrouwen)